Wiggert ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wiggert (1903–1983), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Wiggert (1791–1871), deutscher Sprachforscher, Historiker und Pädagoge
 Max Wiggert, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wickert
 Wiegert
 Wigert